Bieg masowy techniką klasyczną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Zawody zostały rozegrane 6 marca 2021 roku. Tytułu broniła Norweżka Therese Johaug. Wystartowało 50 biegaczek zgłoszonych do biegu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021